Бзаров — осетинская фамилия.

Известные носители 
 Бзаров, Георгий Николаевич (1911—1943) — советский военный деятель, Подполковник. Герой Советского Союза.
 Бзаров, Руслан Сулейманович (род. 1958) — российский историк-кавказовед, общественный деятель, доктор исторических наук, профессор СОГУ, специалист по скифо-сарматской и аланской истории и культуре. Член Общественной палаты Республики Северная Осетия-Алания.